{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (55001) - || 2001 QW18 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55002) - || 2001 QF19 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55003) - || 2001 QV21 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55004) - || 2001 QT22 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55005) - || 2001 QQ23 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55006) - || 2001 QZ24 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55007) - || 2001 QC26 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55008) - || 2001 QW26 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55009) - || 2001 QZ26 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55010) - || 2001 QD27 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55011) - || 2001 QV29 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55012) - || 2001 QG30 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55013) - || 2001 QB31 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55014) - || 2001 QC31 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55015) - || 2001 QQ31 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55016) - || 2001 QE32 ||17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55017) - || 2001 QH32 ||17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55018) - || 2001 QH33 ||16 augustus 2001 || NEAT
|-
| (55019) - || 2001 QO34 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55020) - || 2001 QS34 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55021) - || 2001 QK38 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55022) - || 2001 QQ38 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55023) - || 2001 QV38 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55024) - || 2001 QB40 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55025) - || 2001 QF40 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55026) - || 2001 QG41 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55027) - || 2001 QL42 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55028) - || 2001 QO42 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55029) - || 2001 QN45 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55030) - || 2001 QP45 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55031) - || 2001 QJ47 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55032) - || 2001 QX47 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55033) - || 2001 QT48 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55034) - || 2001 QA49 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55035) - || 2001 QP51 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55036) - || 2001 QQ51 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55037) - || 2001 QT51 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55038) - || 2001 QP52 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55039) - || 2001 QK54 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55040) - || 2001 QE56 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55041) - || 2001 QD57 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55042) - || 2001 QX58 ||17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55043) - || 2001 QL59 ||18 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55044) - || 2001 QZ59 ||18 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55045) - || 2001 QH62 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55046) - || 2001 QQ64 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55047) - || 2001 QX65 ||17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55048) - || 2001 QK66 ||17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55049) - || 2001 QJ67 ||18 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55050) - || 2001 QU67 ||19 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55051) - || 2001 QT68 ||20 augustus 2001 || C. Wolfe
|-
| (55052) - || 2001 QU68 ||20 augustus 2001 || C. Wolfe
|-
| (55053) - || 2001 QV68 ||20 augustus 2001 || C. Wolfe
|-
| (55054) - || 2001 QH69 ||17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55055) - || 2001 QR69 ||17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55056) - || 2001 QU69 ||17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55057) - || 2001 QJ70 ||17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55058) - || 2001 QC73 ||19 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55059) - || 2001 QG73 ||19 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55060) - || 2001 QM73 ||19 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55061) - || 2001 QK74 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55062) - || 2001 QU77 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55063) - || 2001 QS78 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55064) - || 2001 QP80 ||17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55065) - || 2001 QY80 ||17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55066) - || 2001 QF81 ||17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55067) - || 2001 QQ81 ||17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55068) - || 2001 QX83 ||17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55069) - || 2001 QR85 ||20 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55070) - || 2001 QZ85 ||22 augustus 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (55071) - || 2001 QE86 ||18 augustus 2001 || NEAT
|-
| (55072) - || 2001 QK89 ||16 augustus 2001 || NEAT
|-
| (55073) - || 2001 QY92 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55074) - || 2001 QH93 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55075) - || 2001 QP96 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55076) - || 2001 QQ96 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55077) - || 2001 QP98 ||19 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55078) - || 2001 QB101 ||20 augustus 2001 || NEAT
|-
| (55079) - || 2001 QM103 ||19 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55080) - || 2001 QM104 ||21 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55081) - || 2001 QP109 ||21 augustus 2001 || NEAT
|-
| (55082) Xlendi || 2001 QJ110 ||25 augustus 2001 || J. Tichá, M. Tichý
|-
| (55083) - || 2001 QV110 ||24 augustus 2001 || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| (55084) - || 2001 QE115 ||17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55085) - || 2001 QL115 ||17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55086) - || 2001 QQ117 ||17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55087) - || 2001 QB120 ||18 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55088) - || 2001 QV120 ||19 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55089) - || 2001 QD121 ||19 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55090) - || 2001 QX121 ||19 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55091) - || 2001 QT122 ||19 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55092) - || 2001 QO123 ||19 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55093) - || 2001 QZ123 ||19 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55094) - || 2001 QS127 ||20 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55095) - || 2001 QZ129 ||20 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55096) - || 2001 QB132 ||20 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55097) - || 2001 QT132 ||20 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55098) - || 2001 QS133 ||21 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55099) - || 2001 QK137 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (55100) - || 2001 QM137 ||22 augustus 2001 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten